Scott Tucker, nageur américain
 Scott Tucker, pilote automobile